Filmatura per soffiaggio
Stampaggio per soffiaggio